Нига:

 Нига (приток Водлы) — река в Республике Карелия и Архангельской области.
 Нига (приток Лужи) — река в Калужской области.